Ses plus grands succès et Ses grands succès sont des noms assez courants de compilations des morceaux les plus populaires d'un artiste francophone.

Voici une liste non exhaustive d'albums intitulés Ses plus grands succès ou Ses grands succès :
Ses plus grands succès
 Ses plus grands succès de Joe Dassin (2000)
 …ses plus grands succès (À planche) de Claude Dubois (1976)
Ses grands succès
 Ses grands succès de William Sheller (1981)
 France Gall (aussi connu comme Ses grands succès) de France Gall (1973)

Voir aussi